Pero či péro má více významů:

 součást peří
 pero (psací potřeba)
 Marečku, podejte mi pero! – česká filmová komedie
 pružina
 spojovací díl
 pero (strojní součástka) sloužící ke spojení náboje s hřídelem nebo k ustavení dvou strojních dílů na ploše
 pero a drážka – plochá lišta na jednom ze spojovaných kusů dřeva zapadající do drážky druhého kusu (např. dřevěné palubky) nebo samostatná lišta zapadající do drážek dvou dílů
 kord
 léková forma umožňující snadnou aplikaci léčivého přípravku (např. antiseptika na povrch kůže nebo sliznice)
 adrenalinové pero – aplikátor pro alergiky
 inzulinové pero – aplikátor inzulinu
 část hovězího masa – podplečí (bez kosti)
 nářečně svazek květů se stonky, kytice
 hovorově až vulgárně mužský penis
 Pero (Milán) – italská obec v metropolitní město Milán v oblasti Lombardie

Externí odkazy